Gusev - a cidade-capital do distrito russo de Gusevsky ,
Rolan Gusev
Gusev (cratera)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos